Choy ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Choo-choy (* 1968), mauritischer Tischtennisspieler
 Christine Choy (* 1952), US-amerikanische Dokumentarfilmerin  
 Elizabeth Choy (1910–2006), singapurische Kriegsheldin
 Gonzalo Choy (* 1981), uruguayischer Fußballspieler
 Mark Choy (* 1966), singapurischer Tennisspieler
 Choy Wan Chuen, chinesischer Tennisspieler
 Wayson Choy (1939–2019), kanadischer Schriftsteller

Choy bezeichnet weiterhin:
 Choy (Iran), Stadt in der Provinz West-Aserbaidschan
 Choy (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz West-Aserbaidschan im Iran

Siehe auch:
 Choi